The Experiment – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Edison Company
The Experiment – film del 1922 diretto da Sinclair Hill
 The Experiment - Cercasi cavie umane – film del 2001 diretto da Oliver Hirschbiegel
 The Experiment – film del 2010 diretto da Paul Scheuring